Ге́нри Уи́льямсон (1 декабря 1895 — 13 августа 1977) — английский писатель-натуралист. Получил Готорнденскую премию по литературе в 1928 году за книгу Выдра по имени Тарка.

Биография 
Генри Уильямсон родился в Бромли, юго-востоке Лондона, и учился в школе в Кольфе. В детстве он жил в сельской местности в Кенте и приобрёл глубокую любовь к природе.

В январе 1914 года он поступил на службу в стрелковую бригаду Лондона, а после начала Первой мировой войны ему было объявлено, что он будет мобилизован 5 августа. После призыва его отправили в пулемётный корпус, где он был назначен лейтенантом, а с 1917 года, был прикреплён к Бедфордширскому полку.

После войны он прочитал книгу Ричарда Джеффриса «История моего сердца», которая вдохновила его начать писать серьёзно. В 1921 году он переехал в графство Девон и жил в небольшом коттедже. В 1925 году Уильямсон женился на Иде Хибберт, в браке у них родилось шестеро детей.

В 1927 году Уильямсон опубликовал свою самую известную книгу «Выдра по имени Тарка», которая удостоилась Готорденской премии.

В 1935 году Генри Уильямсон посетил Национал-социалистический конгресс в Нюрнберге и был поражён, в частности, движением гитлерюгенда, чей здоровый взгляд на жизнь он сравнил с болезненной молодежью в трущобах Лондона. Он высказал известное утверждение, что Гитлер, по сути был хорошим человеком, который хотел только того, чтобы построить новое и лучшее в Германии." Впоследствии он присоединился к британскому Союзу фашистов Освальда Мосли в 1937 году.
В 1936 году он купил ферму в Стиффки, Норфолк.

В начале Второй мировой войны Уильямсон попадает под стражу из-за своих известных политических взглядов, но выходит на свободу после нескольких дней в полиции. В книге «In The Gale of the World» последней книге своей хроники, опубликованной в 1969 году, устами главный её Филиппа Мэдисона Уильямсон задаётся вопросом «моральной и правовой справедливости Нюрнбергского процесса».

После войны семья уехала на ферму. В 1946 году Уильямсон стал жить в Oкс-Чёрч в Северном Девоне, где он построил небольшой дом, в котором продолжил писать. В 1947 году Генри и Ида развелись. Уильямсон влюбился в молодую учительницу Кристин Даффилд, и они поженились в 1949 году. Он начал писать серию из пятнадцати романов, известных под общим названием «Хроники древнего солнечного света». В 1950 году родился его единственный ребёнок от нового брака — Гарри Уильямсон, многообещающий молодой поэт, он редактировал сборник стихов и рассказов Джеймса Фаррар, который умер в возрасте 20 лет во время Второй мировой войны. С 1951—1969 Уильямсон писал почти каждый год по роману, чему способствовали «Sunday Express» и «The European» (журнал под редакцией Дианы Мосли). Видимо, именно постоянная занятость, погружённость в творчество, поставили под сомнение брак, и в 1968 году он и его жена развелись после долгих лет разлуки.

После общей анестезии при небольшой операции, состояние здоровья Генри Уильямсона ухудшилось: в один день он мог гулять и рубить дрова, а на следующий день менялся до неузнаваемости и забывал, кто его семья. В последние годы жизни Уильямсон страдал от старческого слабоумия и умер в тот самый день, когда начались съёмки фильма «Выдра по имени Тарка» (Tarka the Otter) по совместному с ним сценарию. Похоронен на кладбище Джорджхэм. В 1980 году было основано Общество Генри Уильямсона, которое существует и по сей день.

Произведения 
 The Flax of Dreams — тетралогия после жизни Вилли Мэдисона
 The Beautiful Years (1921)
 Dandelion Days (1922)
 The Dream of Fair Women (1924)
 The Pathway (1928)
 A Chronicle of Ancient Sunlight — полу-автобиографическая серия из 15 книг после жизни Филиппа Мэдисон от рождения до начала 1950-х годов.
 The Dark Lantern (1951)
 Donkey Boy (1952)
 Young Phillip Maddison (1953)
 How Dear Is Life (1954)
 A Fox Under My Cloak (1955)
 The Golden Virgin (1957)
 Love and the Loveless (1958)
 A Test to Destruction (1960)
 The Innocent Moon  (1961)
 It Was the Nightingale (1962)
 The Power of the Dead (1963)
 The Phoenix Generation (1965)
 A Solitary War (1967)
 Lucifer Before Sunrise (1967)
 The Gale of the World (1969)
 Остальные работы
 The Lone Swallows (1922)
 The Peregrine’s Saga, and Other Stories of the Country Green (1923)
 The Old Stag  (1926)
 Tarka the Otter (1927)
 The Linhay on the Downs (1929)
 The Ackymals  (1929)
 The Wet Flanders Plain  (1929)
 The Patriot’s Progress  (1930)
 The Village Book  (1930)
 The Labouring Life  (1932)
 The Wild Red Deer of Exmoor  (1931)
 The Star-born  (1933)
 The Gold Falcon or the Haggard of Love  (1933)
 On Foot in Devon  (1933)
 The Linhay on the Downs and Other Adventures in the Old and New Worlds  (1934)
 Devon Holiday  (1935)
 Salar the Salmon  (1935)
 Goodbye West Country (1937)
 The Children of Shallowford (1939)
 The Story of a Norfolk Farm  (1941)
 Genius of Friendship: T.E. Lawrence  (1941)
 As the Sun Shines (1941)
 The Incoming of Summer (undated)
 Life in A Devon Village (1945)
 Tales of a Devon Village (1945)
 The Sun in the Sands (1945)
 The Phasian Bird (1948)
 The Scribbling Lark (1949)
 Tales of Moorland and Estuary (1953)
 A Clearwater Stream  (1958)
 In The Woods, a biographical fragment (1960)
 The Scandaroon  (1972)

  Сочинения опубликованы посмертно обществом Генри Уильямсона
 Days of Wonder (1987)
 From a Country Hilltop (1988)
 A Breath of Country Air (2 vols, 1990-91)
 Spring Days in Devon, and other Broadcasts (1992)
 Pen and Plough: Further Broadcasts (1993)
 Threnos for T.E. Lawrence and Other Writings (1994)
 Green Fields and Pavements (1995)
 The Notebook of a Nature-lover (1996)
 Words on the West Wind: Selected Essays from The Adelphi (2000)
 Indian Summer Notebook: A Writer’s Miscellany (2001)
 Heart of England: Contributions to the Evening Standard, 1939-41 (2003)
 Chronicles of a Norfolk Farmer: Contributions to the Daily Express, 1937-39 (2004)
 Stumberleap, and other Devon Writings: Contributions to the Daily Express and Sunday Express, 1915—1935 (2005)
 Atlantic Tales: Contributions to the Atlantic Monthly, 1927—1947 (2007).

Книги о Генри Уильямсоне 
 Дэниель Фарсон — Henry: An Appreciation of Henry Williamson. 1982 год. ISBN 0-7181-2122-8
 Дэвид Хиттингботтом — Intellectuals and British Fascism: A Study of Henry Williamson. 1992 год. ISBN 1-85756-085-X
 Лоис Ламплю — A Shadowed Man: Henry Williamson. 1991 год. ISBN 0-900131-70-5
 Хьюго Мэтьюз — Henry Williamson. A Bibliography. 2004 год. ISBN 1-84114-364-2
 Джон Мюрри — The Novels of Henry Williamson. 1959 год.
 Брокар Сьюэлл — Henry Williamson: The Man, The Writings: A Symposium. 1980 год. ISBN 0-907018-00-9
 Гербер Вест — The Dreamer of Dreams: An Essay on Henry Williamson. 1932 год.
 Энн Уильямсон — Henry Williamson: Tarka and the Last Romantic. 1997 год. ISBN 0-7509-1492-0
 Энн Уильямсон — A Patriot’s Progress: Henry Williamson and the First World War. 1998 год. ISBN 0-7509-1339-8
 Питер Уилсон — T. E. Lawrence. Correspondence with Henry Williamson. 2000 год.

Ссылки 

Фашисты Великобритании